Le mot chong peut faire référence à :

Patronyme 

 Annabel Chong, (1972-), actrice porno américaine.
 Cao Chong, (196-208), un des fils de Cao Cao, fondateur du royaume de Wei.
 Christina Chong (née en 1983), actrice britannique.
 Elisabeth Chong (morte en 1839), sainte martyre en Corée.
 Jia Chong (217-282), ministre chinois du royaume de Wei.
 Chong Hyon-jong (1939-), écrivain sud-coréen.
 Michael Chong, (1971-), homme politique canadien.
 Man Chong était un officier de Cao Cao.
 Marcus Chong (1967-), acteur américain.
 Paul Chong (mort en 1839), martyr coréen.
 Rae Dawn Chong( (1961-), actrice américaine, fille de Tommy Chong.
 Robbi Chong, (1965-), actrice canadienne.
 Tommy Chong, (1938-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur canadien
 Xiang Chong était un général chinois lors de la période des trois Royaumes de Chine.
 Wang Chong est un philosophe chinois de la Dynastie Han.

Voir aussi 

  langue chong, langue môn-khmère du groupe péarique parlée au Cambodge et en Thaïlande.
 Le Parti Chondogyo-Chong-u est un parti politique coréen.
 Song Chong-gug, né le , est un footballeur sud-coréen.
 Son Ki-Chong est un sportif coréen.

Patronyme chinois
Homonymie de patronyme
Patronyme coréen